Arroyo del Sauce ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo del Sauce (Río Arapey), linksseitiger Nebenfluss des Río Arapey in Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Colla), Nebenfluss des Arroyo Colla im Departamento Colonia, Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Conchillas), Nebenfluss des Arroyo Conchillas im Departamento Colonia, Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Cuaró Grande), Nebenfluss des Arroyo Cuaró Grande im Departamento Artigas, Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Don Esteban), rechtsseitiger Nebenfluss des Arroyo Don Esteban in Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Don Esteban, II), rechtsseitiger Nebenfluss des Arroyo Don Esteban in Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Malo, linksseitig), linksseitiger Nebenfluss des Arroyo Malo in Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Malo, rechtsseitig), rechtsseitiger Nebenfluss des Arroyo Malo in Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Pando), Nebenfluss des Arroyo Pando im Departamento Canelones, Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Sánchez Grande), linksseitiger Nebenfluss des Arroyo Sánchez Grande in Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Solís Grande), Nebenfluss des Arroyo Solís Grande in Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Valentín Grande), Nebenfluss des Arroyo Valentín Grande in Uruguay
 Arroyo del Sauce (Río Uruguay), Nebenfluss des Río Uruguay in den Departamentos Soriano und Colonia, Uruguay
 Arroyo Sauce (Río Yí, II), Nebenfluss des Río Yí im Departamento Durazno, Uruguay
 Arroyo del Sauce (Flores), zum Einzugsgebiet des Arroyo Grande gehörender Fluss auf dem Gebiet des Departamentos Flores, Uruguay
 Arroyo del Sauce (Arroyo Grande, rechtsseitig), rechtsseitiger Nebenfluss des Arroyo Grande in Uruguay

 Arroyo del Sauce Solo, Nebenfluss des Arroyo Solís Grande in Uruguay

Siehe auch:
 Arroyo Sauce